Отакі (Наґано)
Отакі (Сайтама)
Отакі (Тіба)
Отакі (Хоккайдо)